Qimmit bezeichnet:
 Qimmit (Insel), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qimmit (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland